2 miejscowości w Polsce: 
 Marwice – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Lubiszyn 
 Marwice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Widuchowa